podgrodzie – osada zakładana obok grodu

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Podgrodzie – część miasta Lublin
 Podgrodzie – część miasta Nowe Warpno
 Podgrodzie – część wsi Jaroszówka w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Podgrodzie – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica 
 Podgrodzie – przysiółek wsi Kobiernice w woj. śląskie, w pow. bielskim, w gminie Porąbka
 Podgrodzie – część wsi Rembów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Podgrodzie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów

Miejscowość na Ukrainie  
 Podgrodzie – wieś w obwodzie iwanofrankowskim

Inne 
 Podgrodzie – dzielnica miasta Olsztyn

Zobacz też 
 Podegrodzie
 Podhradie